Ragnarok, de ondergang van de goden in de noordse mythologie
 Museum Ragnarock, museum in Roskilde, Denemarken
 Ragnarock (Noors festival), een muziekfestival in Noorwegen in 1973 en 1974
 Ragnarock (Fries festival), een muziekfestival in Friesland van 1995 tot 1999
 Ragnarock (Zeeuws festival), een muziekfestival in de Zeelandhallen in Goes, in 2005
 Ragnarock Records, Zweeds platenlabel